Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 217e régiment d'artillerie
217e régiment d'infanterie
217e régiment d'infanterie territoriale
 
 217e régiment aéroporté de la Garde
 

Homonymie d'unités militaires